

Aziende 

Robert Stephenson and Company – fabbrica di locomotive a vapore del Regno Unito

Geografia

Stephenson – città del Michigan
 Stephenson – città del Wisconsin

Persone 
 Clem Stephenson (1890-1961) – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Frank Stephenson (1959) – designer statunitense
 George Stephenson (1781-1848) – ingegnere britannico
 Henry Stephenson (1871-1956) – attore cinematografico britannico
 Lance Stephenson (1990) – cestista statunitense
 Michelle Stephenson (1977) – cantautrice, conduttrice televisiva e giornalista britannica
 Neal Stephenson (1959) – autore di fantascienza statunitense
 Robert Stephenson (1803-1859) – ingegnere britannico
 Van Stephenson (1953-2001) – cantante e chitarrista statunitense
 William Stephenson (1889-1953) – esploratore e fuochista britannico
 Sir William Samuel Stephenson detto Intrepid (1897-1989) – militare, agente segreto e funzionario britannico

Altro 
 Stephenson 2-18 - stella supergigante rossa